СОЗ:

 Стойкие органические загрязнители (, ).
 Системные опухолевые заболевания — опухолевые заболевания, поражающие системы организма, а не отдельные органы.